Broyles ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Broyles (1933–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 William Broyles junior (* 1944), US-amerikanischer Drehbuchautor